Hans Petri ist der Name folgender Personen:

* Hans Petri (Offizier) (1877–1945), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie
 Hans Petri (Theologe) (1880–1974), evangelischer Theologe
 Hans Wilbert Petri (1901–1944), deutscher Jurist und Oberbürgermeister von Wattenscheid